

Cinema 
 XXY  – film del 2007 diretto da Lucía Puenzo

Medicina 
 XXY – sindrome di Klinefelter, malattia genetica

Musica 
 XXY  – album dei The Young Gods del 2005